Рон Фри́ке () — американский кинорежиссёр, сценарист, кинооператор и монтажёр, работающий в жанре неигрового кино.

Киноязык режиссёра отличает планетарная масштабность, частое применение замедленной съёмки и использование видового образного ряда в качестве художественного приёма для создания особой атмосферы, настраивающей зрителя на философское осмысление происходящего на экране.
На съёмках своей четвёртой картины «Самсара», маэстро сформулировал это так: 

Режиссёр специализируется на широком формате, предпочитая снимать на 70-мм плёнку, используя кинематографические системы «Todd-AO» (применялась при съёмках «Бараки») и «PANAVISION SUPER 70» (применялась при съёмках «Самсары»), а также самостоятельно сконструированный цейтрафер.

Фильмография

Факты 

 Съёмки фильма «Барака» длились 14 месяцев (всё производство заняло 2,5 года), в ходе которых съёмочная группа посетила 25 стран на 6 континентах.

 Ленту «Самсара» режиссёр снимал 5 лет. За это время были отсняты сотни локаций в 25 странах. Вот некоторые из них: Ангола, Бразилия, Гана, Гонконг, Дания, Египет, Индия, Индонезия, Израиль/Палестина, Италия, Иордания, Китай, Мали, Мьянма, Намибия, ОАЭ, США, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция, Филиппины, Франция, Эфиопия, Южная Корея и Япония.

 За последнее десятилетие Рон успел посотрудничать с Фрэнсисом Фордом Копполой, выступив в роли оператора-постановщика в его экспериментальном, так и не реализовавшемся, кинопроекте «Мегалополис», а также со студией «Lucasfilm», где исполнял обязанности  в проекте «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть Ситхов». Так, снятые им кадры извержения сицилийского вулкана Этна стали той частью саги, что связана с планетой Мустафар.

См. также 
 Годфри Реджио
 Ян Артюс-Бертран

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильмов «Барака» и «Самсара»
 Рон Фрике в крупнейшей Интернет-базе, посвящённой кинематографу — IMDb

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры США
Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры XXI века
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры США
Кинопродюсеры XX века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы США
Сценаристы XX века
Сценаристы XXI века